

Geografia

Francia 
 Saules – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Saules – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Vaux-Saules – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Saules – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)
 Saules – ex comune ora frazione di Val-de-Ruz, comune nel distretto di Val-de-Ruz (Canton Neuchâtel)

Pagine correlate 
 Saule – pagina di disambiguazione